Max von Philipsborn ist der Name folgender Personen

 Max von Philipsborn (1815–1885), deutscher Diplomat, siehe Maximilian von Philipsborn
* Max von Philipsborn (Landrat) (1891–1973), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat